Виксбург има више значења:
 Виксбург
 Виксбург (Аризона)
 Виксбург (Пенсилванија)
 Виксбург (Мичиген)